Гомонегативизм — термин, предложенный Хадсоном и Рикетсом (Hudson and Ricketts) в 1980 году для описания отрицательного, негативного отношения к тем или иным аспектам гомосексуальности.

Варианты определения термина и его смысл 
Определения гомонегативизма различны у разных специалистов. Так, одни специалисты называют гомонегативизмом любое отрицательное отношение к гомосексуальности, независимо от его степени, формы выражения, идеологической основы и т. д. — то есть трактуют термин буквально. При этом к гомонегативизму относят и эмоциональное, и моральное, и интеллектуальное неприятие гомосексуальности, а термин «гомофобия» предлагается полностью вывести из научного оборота как неверно отражающий суть явления (поскольку в большинстве случаев эмоция, испытываемая «гомофобами» по отношению к гомосексуальности — не страх, а неприязнь, брезгливость, ненависть, отвращение, то есть «гомофобия» в действительности не является фобией). Именно такую трактовку предлагали сами авторы термина Хадсон и Рикетс.

Другие специалисты, в частности, российский врач-сексолог М. Бейлькин, относят к гомонегативизму лишь только рациональное, интеллектуальное неприятие, которое может сопровождаться или не сопровождаться эмоциями. Эти специалисты предлагают эмоциональное неприятие (страх, неприязнь, ненависть, отвращение) по-прежнему называть гомофобией, то есть разделять эмоциональную и интеллектуальную составляющие неприятия. 

Чарльз Сокарайдес, известный сторонник репаративной терапии, не отрицая существования гомонегативизма как явления, полагает, что к гомонегативизму можно относить только лишь те случаи, когда из общего контекста религиозных или традиционных моральных ценностей избирательно вырывается лишь то, что относится к осуждению гомосексуальности, при сравнительном игнорировании или меньшем внимании к соблюдению других заповедей и моральных ценностей. Согласно этой точке зрения, негативное отношение к гомосексуальности, базирующееся на религии или традиционной морали во всей их полноте, не должно расцениваться как гомонегативизм.

См. также 
 Gay-friendly
 Гомофобия

Примечания

Литература 
 Janice P Richmond, Hugh McKenna. Homophobia: an evolutionary analysis of the concept as applied to nursing. Journal of Advanced Nursing 1998 28:2 362
 Scott W. VanderStoep, Charles W. Green. Religiosity and Homonegativism: A Path-Analytic Study. Basic and Applied Social Psychology 1988, Vol. 9, No. 2, Pages 135—147
 Krane, V. (1997). Homonegativism experienced by lesbian collegiate athletes. Women in Sport and. Physical Activity Journal, 6, 141—164.
 Wells, J. W., & Franken, M. L. (1987). University students' knowledge about and attitudes toward homosexuality. Journal of Humanistic Education and Development, 26(2), 81-9

Ссылки 
 Гетеросексизм, гомонегативизм и гомофобия

Социология
Сексуальная ориентация и общество
Гомофобия